Homps, commune française de l'Aude ;
 Homps, commune française du Gers.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France